Senkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Senkowski (1922–2015), deutscher Physiker und Hochschullehrer 
 Zbigniew Senkowski (* 1955), polnischer Politiker
 Ossip Julian Iwanowitsch Senkowski (1800–1858), russischer Orientalist, Schriftsteller und Journalist polnischer Herkunft
 Wincenty Senkowski (1840–1911), polnischer Geistlicher

Senkowsky ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Senkowsky (1897–1965), Finanzpräsident im Generalgouvernement
 Wassili Wassiljewitsch Senkowski, russischer Name des ukrainischen Philosophiehistorikers und orthodoxen Theologen Wassyl Senkiwskyj